Álomhajó, a Carpe Diem együttes dala
 Álomhajó, a Carpe Diem együttes albuma (1997)
 Álomhajó, németül Das Traumschiff , német televíziós sorozat (1981–)